El acrónimo SCR puede tener distintos significados:

 Cadencia sostenida de celdas (del inglés Sustained Cell Rate), un parámetro de calidad utilizado en el protocolo ATM.

 Rectificador controlado de silicio (del inglés Silicon Controlled Rectifier), que hace referencia a un tipo de tiristor.

 Reducción catalítica selectiva (del inglés Selective Catalytic Reduction), un proceso destinado a reducir las emisiones de NOx producidos durante la combustión en hornos y motores de combustión interna.

 Software Controlled Radio, término usado por M0WWA, Juan José de Oñate, en sus proyectos y artículos para definir aquellos equipos de radio y accesorios relacionados que incorporan microcontroladores o están conectados a un PC para su control.

 Sport Club do Recife, un importante Club de Fútbol brasileño, el mayor Campeón del Campeonato Pernambucano.